Six navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Leander, d'après Léandre ( en anglais) du couple Héro et Léandre de la mythologie grecque :

 le , un vaisseau de  rang de 52 canons, lancé en 1780, capturé par les Français en 1798, repris par les Russes en 1799, renommé HMS Hygeia en 1813 en devenant un navire hôpital, vendu en 1817 ; 
 le , un vaisseau de  rang de 58 canons, lancé en 1813 et détruit en 1830 ;
 le , un vaisseau de  rang de 50 canons, lancé en 1848, converti à la propulsion par hélice en 1861, vendu en 1867 ;
 le , un croiseur protégé de la , lancé en 1882, devient un navire dépôt en 1904, vendu en 1920 ;
 le , un croiseur léger de la , lancé en 1931, transféré à la Royal New Zealand Navy en 1937, rendu en 1945 et détruit en 1949 ;
 le , une frégate de la , lancé en 1961, utilisé comme cible en 1989.

Leander